Portillo kan syfta på:

Personer
Alfonso Antonio Portillo Cabrera
Alfonso Portillo
Blanca Portillo - spansk skådespelare. 
Gabe Portillo
José López Portillo 
Javier Portillo - idrottare
Javier García Portillo
Lourdes Portillo, filmskapare
Michael Portillo, brittisk politiker
Miguel Alfredo Portillo, fotbollsspelare
Pablo Portillo, mexikansk sångare
Luis Portillo, mexikan

Geografi

Chile 

 Portillo, Chile – en vintersportsort

Mexiko 

 Rancho Portillo, ort, Chihuahua, Gran Morelos,

Spanien 

 Portillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Portillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Portillo de Toledo – en liten by och kommun i provinsen Toledo